Egelhaaf ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlob Egelhaaf (1848–1934), deutscher Politiker
 Martina Wagner-Egelhaaf (* 1957), deutsche Germanistin
 Peter Egelhaaf (* 1938), deutscher Physiker
 Ulrike Egelhaaf-Gaiser (* 1967), deutsche Altphilologin